Bengaluru Open 2022 steht für:

 Bengaluru Open I 2022
 Bengaluru Open II 2022